IRC puede ser:

Internet Relay Chat; protocolo de comunicación en informática/internet.
Insuficiencia Renal Crónica, afección progresiva que merma las funciones renales.
Intercontinental Rally Challenge; campeonato de rallyes internacional.
Comité Internacional de Rescate; por sus siglas en inglés (International Rescue Comittee).
Índice de renovabilidad per cápita (IRC), un indicador de la sostenibilidad energética.
 Índice de reproducción cromática es la medida utilizada en relación con una fuente de luz para medir su capacidad de mostrar los colores de un objeto de manera fidedigna.